Cañari puede referirse a:

 Cañari, cultura prehispánica del actual Ecuador.
 Distrito de Cañaris, Distrito de la provincia de Ferreñafe, perteneciente al Departamento de Lambayeque de la República del Perú.